The Serpent's Tooth – cortometraggio del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Serpent's Tooth – cortometraggio del 1915 diretto da Wally Van
 Edged Tools o The Serpent's Tooth – film del 1917 diretto da Rollin S. Sturgeon